Siffert ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Siffert (* 1978), französischer Handballspieler
 Jo Siffert (1936–1971), Schweizer Rennfahrer